Termenul Marș se poate referi la:

 cuvânt ce provine din limba franceză marche
 Marș triumfal
 marș – probă sportivă din cadrul atletismului pe distanțe de 20 sau 50 km
 deplasarea pe jos a unei grupe de oameni, a unei unități militare
 compoziție muzicală cu caracter energic, în măsura de două sau patru pătrimi și cu un ritm ce sugerează pasul cadențat, care adesea reglează cadența pasului unei formații sau a unui cortegiu.